Рато́мский — фамилия. Известные носители: 

 Ратомский, Александр Викторович (наст. фамилия Бочков; 1908—1988) — русский советский театральный актёр и режиссёр, народный артист РСФСР.
 Ратомский, Владимир Никитич (наст. фамилия Лаптев; 1891—1965) — советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.